Communistische Jeugdbond (1901-1938), ook wel de Zaaier genoemd, jongerenbeweging van de SDAP en de CPN
 Communistische Jongerenbeweging (2003-heden), jongerenbeweging van de NCPN
 Cees Jan Besseling, Nederlands motorracer die zijn eigen motors bouwde onder de naam CJB